Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal ve čtvrtek 10. března jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 15:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 99 závodníků.

Obhájcem prvenství byl francouzský závodník Martin Fourcade.

Roli favorita potvrdil výše jmenovaný Martin Fourcade, který tak na norském šampionátu získal už čtvrtou zlatou medaili. Další cenné kovy putovaly do Rakousko, když na stříbrném stupínku skončil Dominik Landertinger a o jednu příčku hůře Simon Eder, přičemž oba dva odstříleli celý závod čistě.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016